Алекса́ндр Никола́евич Хо́лминов () — советский российский композитор, музыкально-общественный деятель. Народный артист СССР (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1978) и Государственной премии РСФСР имени Глинки (1969).

Биография 
Родился 8 сентября 1925 года в Москве в рабочей семье.

С 1934 по 1941 год учился в музыкальной школе Бауманского района Москвы (ныне Московская городская детская музыкальная школа имени С. С. Прокофьева). В 1943 году поступил в Музыкальное училище при Московской консерватории, на композиторское отделение. Его руководителями были Е. О. Месснер и И. В. Способин. Во время занятий в училище около 2 лет работал в Военной академии имени М. В. Фрунзе. За полтора года прошёл училищный курс и в 1944 году получил рекомендацию в консерваторию.

В 1950 году окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского по классу композиции у Е. К. Голубева.

В том же 1950 году был принят в Союз композиторов СССР. В 1959 году стал членом Оргкомитета Союза композиторов РСФСР. Был секретарем правления Союза композиторов СССР (1968—1990) и РСФСР (1973—1990).

Работал главным образом в области оперы и вокально-симфонической музыки.

В 1973—1990 годах — член комиссии по Государственным премиям РСФСР.

Возглавлял жюри I и II Международных фестивалей молодёжной песни в Сочи (1967, 1968), Всесоюзного конкурса к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, участвовал в работе жюри Международного конкурса по камерной опере в Дрездене (1977). Член Европейского общества культуры (1966).

Скончался 26 ноября 2015 года в Москве. Похоронен на Перепечинском кладбище.

Семья 
 Отец — Холминов Николай Данилович;
 Мать — Холминова Мария Алексеевна;
 Супруга — Холминова Валерия Ивановна, пианистка;
 Дочери: Евгения, Татьяна, Ирина, скрипачки.

Награды и звания 
 1-я премия и золотая медаль музыкального конкурса на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве (1957)
 1-я премия и золотая медаль музыкального конкурса на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Вене (1959)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1970)
 народный артист РСФСР (1976)
 народный артист СССР (1984)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1969) — за оперу «Оптимистическая трагедия» (1965) и «Песню о Ленине»
 Государственная премия СССР (1978) — за произведения последних лет: кантату «Ради жизни на земле» (1975), оперы «Шинель» (1975) и «Коляска» (1975)
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001) — за большой вклад в развитие музыкального искусства
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 Благодарность Президента Российской Федерации (2005) — за большой вклад в развитие музыкального искусства
 Золотая медаль имени А. В. Александрова.

Творчество 
Наиболее известная часть творчества — оперы, большинство написано на сюжеты произведений классической русской литературы. Оперы ставились на ведущих сценах страны, таких как Большой театр, Мариинский театр, Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского и др.

Оперы 
 «Сказка о попе и работнике его Балде» (1940-е годы, утрачена; по сказке А. Пушкина)
 «Маскарад» (по пьесе М. Лермонтова)
 «Оптимистическая трагедия» (1965) по пьесе В. Вишневского)
 «Шинель» (1971, по повести H. Гоголя)
 «Коляска» (1971, по повести H. Гоголя)
 «Анна Снегина» (1966, по поэме С. Есенина)
 «Чапаев» (1974, по мотивам романа Д. Фурманова)
 «Двенадцатая серия» (1977, по рассказу В. Шукшина «А поутру они проснулись»)
 «Ванька» (1979, по рассказу А. Чехова)
 «Свадьба» (1979, по пьесе А. Чехова)
 «Горячий снег» (1985, по роману Ю. Бондарева)
 «Братья Карамазовы» (1985, по роману Ф. Достоевского)
 «Сталевары» (1987, по пьесе Г. Бокарева)
 «Плоды просвещения» (1990, по пьесе Л. Толстого)
 «Лес» (1996, по пьесе А. Островского).

Кантаты 
 8 кантат, в том числе:
 «Ленин с нами» (сл. В. Маяковского, 1967)
 «Здравствуй, Родина!» (1960)
 «Ради жизни на земле» (сл. А. Твардовского и М. Исаковского, 1975)
 «Ленин» (1980)
 «Цвети, наша Родина!» (сл. А. Прокофьева, 1982)
 «Переступив войны порог» (сл. А. Твардовского, 1985)

Для оркестра 
 8 симфоний, в том числе:
 Первая (1973)
 Вторая (с хором, на народные тексты, 1975)
 Третья, в честь 600-летия Куликовской битвы (1977)
 Шестая симфония, для баса, мужского хора и большого симфонического оркестра (по «Повести о капитане Копейкине» H. Гоголя)
 Симфонические поэмы:
 «Молодая гвардия» (1950)
 «Героическая поэма» (1954)
 «Рождённые бурей» (1960)
 «Праздничная поэма» (1980)

Концерты 
 10 инструментальных концертов, в.ч.:
 Концерт для флейты и струнного оркестра (1978)
 Концерт для виолончели и камерного хора (1980)
 Концерт для виолончели, квинтета медных духовых и трех литавр
 Концерт для двух скрипок и камерного оркестра

Другое 
 4 струнных квартета (в том числе 1980, 1985, 1986)
 2 сюиты для оркестра народных инструментов (1953, 1955)
 Украинская фантазия (1954)
 Праздничная увертюра (1956)
 Приветственная увертюра (1977)
 Детский альбом для фортепиано (1970)
 Сочинения для голоса с фортепиано, баяна — 4 баллады (на стихи русских поэтов, 1954)
 Вокальные циклы (на стихи А. Пушкина, А. Блока, А. Ахматовой, С. Капутикян, М. Карима, Т. Исикава и других поэтов:
 Рабочая гордость (1962)
 Да здравствует романтика! (1963)
 Часы ожидания (1969)
 Горсть песка (1970)
 Был первый гром (1970)
 Музыка для струнных (1988)
 Concerto grosso для камерного оркестра (1988)
 Сюита для хора а капелла «Родная Москва»
 Три русских песни для хора с оркестром
 около 50 песен, в том числе — Песня о Ленине (1955), Песня молодых (1957), Песня дружбы (1-я премия на 7-м Международном фестивале демократич молодежи в Вене, 1959, все на сл. Ю. С. Каменецкого), Ода Родине (слова Ю. Полухина, 1962), Донбасский вальс (на стихи И. Кобзева)
 музыка к кинофильмам и радиопостановкам.

Фильмография 
  — Сын пастуха (совместно с В. Мухатовым)
  — Честь семьи (совместно с В. Мухатовым)
  — Наше солнце (анимационный)
  — Музей Ленина (документальный)
  — Воспоминания о Ленине (документальный)
  — Живой Ленин (документальный)
  — В степной тиши (также снялся в эпизоде)
  — Председатель
  — Сергей Есенин (документальный)
  — Оптимистическая трагедия ''(фильм-спектакль)

Примечания 

Выпускники Академического музыкального училища при Московской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Оперные композиторы
Композиторы-песенники
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Члены Союза композиторов СССР
Общественные деятели России
Общественные деятели СССР
Долгожители СССР
Похороненные на Перепечинском кладбище